Reichstag zu Worms, vor 1495 in der neueren Forschung Hoftag zu Worms, steht für:

 Reichstag zu Worms (829), auf dem das Reich von Ludwig dem Frommen zugunsten Karls des Kahlen neu geteilt wurde
 Hoftag zu Worms (926), auf dem Heinrich I. die Burgenordnung zur Ungarnabwehr einführte
 Hoftag zu Worms (1076), auf dem von Heinrich IV. um die Legitimation der Investitur gestritten wurde
 Hoftag zu Worms (1231), auf dem König Heinrich VII. im Statutum in favorem principum den deutschen Fürsten die meisten der Regalien überließ

 Reichstag zu Worms (1495), auf dem versucht wurde, das Reich umfassend zu reformieren
 Reichstag zu Worms (1521), auf dem Martin Luther erschien

Siehe auch: 
 Hoftag, Reichstag (HRR)